Concord pode referir-se a:

 Concord - capital do estado da Nova Hampshire (Estados Unidos)
 Concord - localidade do estado da Massachusetts
 Concord - localidade do estado da Carolina do Norte
 Concord - cidade da Califórnia
 Concorde - aeronave de transporte de passageiros
 Concord (casta de uva) - 

Desambiguação
Desambiguações de topônimos
!Desambiguações mal formatadas